A $ (dollárjel) a következőket jelentheti:

 Pénznemek
 Dollár, különböző országok pénzneme
 Peso, különböző országok pénzneme
 Brazil real, Brazília pénzneme
 Nicaraguai córdoba, Nicaragua pénzneme
 Tongai paʻanga, Tonga pénzneme
 Zöld-foki escudo, a Zöld-foki Köztársaság pénzneme
 Portugál escudo (nincs használatban), Portugália pénzneme az euró bevezetése előtt

 Matematika és informatika
 $, úgynevezett sigil a programozási nyelvekben; a változónévhez csatolt szimbólum (pl. A$), ami a változó típusát vagy hatókörét jelzi
 a szuperfaktoriális egyik jelölési módja (pl. n$)

 Hasonló jelek
 , a cifrão, egy hasonló, de két függőleges vonallal írt szimbólum
 ֆ és Ֆ, az örmény ábécé betűi